Африканские калао () — род птиц из семейства птиц-носорогов (Bucerotidae).

Описание 
Плодоядные птицы средних и крупных размеров, обитающих в лесах и лесных массивов Африки к югу от Сахары. Все виды этого рода имеют черно-белое оперение. Полового диморфизма в окраске оперения нет, но «рога» у самцов больше, чем у самок.

Систематика 
Раньше их включали в род Ceratogymna, но теперь большинство специалистов относят их к отдельному роду.

Последние генетические данные показывают, что Bycanistes сестринский таксон рогатых воронов, эта клада отделилась от остального древа птиц-носорогов на ранней стадии их эволюции. Bycanistes, как полагают, представляют собой раннюю африканскую ветвь эволюционного древа этого семейства, в то время как остальные птицы-носороги дивергировали в Азии.

Классификация 
На ноябрь 2020 года в род включают 6 видов:

Литература 
 Kemp A. C. 2001. Family Bucerotidae (Hornbills). pp. 436–523 in: del Hoyo J., Elliott A., & Sargatal J. eds. (2001). Handbook of the Birds of the World. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-30-X.

Примечания 

 
Роды птиц
Птицы Африки